Засулич  — фамилия. Известные носители:
 Засулич, Вера Ивановна (1849—1919) — деятель российского и международного социалистического движения, народница, террористка, писательница.
 Засулич, Михаил Иванович (1843—1910) — генерал от инфантерии, один из участников русско-японской войны.